Litomierzyce – plemię słowiańskie
 Litomierzyce – miasto w Czechach
 Litomierzyce – powiat w Czechach